Липка:
 Липка — рослина.
 Липка (ботанічна пам'ятка природи)

Топонім 

 Липка — річка в Московській області, притока Москви.

 Липка — річка в Сумській області, притока Єзучу.
 Липка — річка в Львівській області притока Липовця.
 Липка — річка в Рівненській області, притока Ікви.

Див. також 
 Ліпка